|-
|(83751)||2001 TX137|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,105|| align=right|12,09|| align=right|5,450||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83752)||2001 TY137|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,095|| align=right|12,29|| align=right|5,350||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83753)||2001 TX138|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,047|| align=right|12,21|| align=right|5,313||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83754)||2001 TJ139|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,095|| align=right|9,38|| align=right|5,218||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83755)||2001 TS139|| align=right|14,0|| align=right|3,134|| align=right|0,084|| align=right|10,82|| align=right|5,548||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83756)||2001 TJ140|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|9,44|| align=right|4,667||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83757)||2001 TX144|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,040|| align=right|11,76|| align=right|5,135||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83758)||2001 TW145|| align=right|15,2|| align=right|2,986|| align=right|0,060|| align=right|6,10|| align=right|5,160||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83759)||2001 TC151|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,144|| align=right|7,12|| align=right|3,827||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83760)||2001 TC152|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,060|| align=right|5,44|| align=right|5,347||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83761)||2001 TE152|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,069|| align=right|7,77|| align=right|5,204||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83762)||2001 TH152|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,044|| align=right|9,82|| align=right|5,103||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83763)||2001 TW153|| align=right|13,6|| align=right|2,992|| align=right|0,081|| align=right|9,12|| align=right|5,174||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83764)||2001 TA158|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,049|| align=right|11,95|| align=right|5,547||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83765)||2001 TP159|| align=right|14,1|| align=right|3,034|| align=right|0,107|| align=right|19,08|| align=right|5,283||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83766)||2001 TQ159|| align=right|14,0|| align=right|2,970|| align=right|0,129|| align=right|16,30|| align=right|5,118||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83767)||2001 TZ160|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,065|| align=right|12,98|| align=right|5,368||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83768)||2001 TR161|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,055|| align=right|9,86|| align=right|5,217||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83769)||2001 TU161|| align=right|15,4|| align=right|3,139|| align=right|0,069|| align=right|9,48|| align=right|5,561||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83770)||2001 TB164|| align=right|15,8|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|1,50|| align=right|5,179||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83771)||2001 TL165|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,219|| align=right|9,69|| align=right|4,492||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83772)||2001 TW170|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,166|| align=right|10,58|| align=right|5,198||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83773)||2001 TN171|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,031|| align=right|16,42|| align=right|5,626||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83774)||2001 TS171|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,052|| align=right|14,34|| align=right|5,481||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83775)||2001 TB172|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,092|| align=right|3,36|| align=right|4,242||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83776)||2001 TP174|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,103|| align=right|10,95|| align=right|5,259||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83777)||2001 TE179|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,082|| align=right|5,61|| align=right|4,629||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83778)||2001 TD195|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,026|| align=right|12,09|| align=right|5,360||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83779)||2001 TE198|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,119|| align=right|7,76|| align=right|4,288||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83780)||2001 TC199|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,022|| align=right|10,03|| align=right|5,038||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83781)||2001 TD199|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,346||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83782)||2001 TL201|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,045|| align=right|11,17|| align=right|5,134||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83783)||2001 TU201|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|5,356||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83784)||2001 TY201|| align=right|13,9|| align=right|2,948|| align=right|0,085|| align=right|11,63|| align=right|5,060||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83785)||2001 TU202|| align=right|15,1|| align=right|2,943|| align=right|0,090|| align=right|9,51|| align=right|5,047||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83786)||2001 TT203|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,124|| align=right|11,46|| align=right|5,346||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83787)||2001 TU203|| align=right|14,4|| align=right|2,940|| align=right|0,100|| align=right|11,06|| align=right|5,040||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83788)||2001 TV204|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,156|| align=right|16,74|| align=right|5,499||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83789)||2001 TC205|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,080|| align=right|10,54|| align=right|5,640||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83790)||2001 TH209|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,029|| align=right|21,23|| align=right|5,847||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83791)||2001 TR210|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,129|| align=right|9,01|| align=right|4,249||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83792)||2001 TS210|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,032|| align=right|7,68|| align=right|5,397||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83793)||2001 TF211|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,073|| align=right|7,51|| align=right|5,206||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83794)||2001 TM211|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,052|| align=right|8,38|| align=right|5,408||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83795)||2001 TX211|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|4,218||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83796)||2001 TC212|| align=right|16,2|| align=right|3,047|| align=right|0,047|| align=right|0,81|| align=right|5,317||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83797)||2001 TX212|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,024|| align=right|13,33|| align=right|5,474||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83798)||2001 TG214|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,060|| align=right|9,71|| align=right|5,295||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83799)||2001 TU216|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,147|| align=right|10,69|| align=right|4,412||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83800)||2001 TJ217|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,049|| align=right|13,03|| align=right|5,552||MBA||14. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83801)||2001 TG218|| align=right|13,8|| align=right|3,988|| align=right|0,198|| align=right|8,92|| align=right|7,963||HLD||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83802)||2001 TY218|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,085|| align=right|10,41|| align=right|5,620||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83803)||2001 TD219|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,088|| align=right|11,10|| align=right|5,466||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83804)||2001 TA222|| align=right|13,4|| align=right|3,944|| align=right|0,141|| align=right|8,83|| align=right|7,831||HLD||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83805)||2001 TM225|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,090|| align=right|27,51|| align=right|5,526||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83806)||2001 TX225|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,090|| align=right|26,61|| align=right|5,638||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83807)||2001 TH226|| align=right|13,8|| align=right|3,007|| align=right|0,080|| align=right|13,81|| align=right|5,213||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83808)||2001 TC227|| align=right|14,9|| align=right|2,837|| align=right|0,106|| align=right|13,80|| align=right|4,779||MBA||15. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83809)||2001 TQ227|| align=right|15,0|| align=right|2,908|| align=right|0,116|| align=right|7,83|| align=right|4,958||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83810)||2001 TH233|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,098|| align=right|10,80|| align=right|5,096||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83811)||2001 TR233|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,115|| align=right|13,08|| align=right|4,592||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83812)||2001 TM235|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|4,377||MBA||15. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83813)||2001 TM236|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,080|| align=right|10,49|| align=right|5,102||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83814)||2001 TT237|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,050|| align=right|8,64|| align=right|4,613||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83815)||2001 TS238|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,082|| align=right|10,68|| align=right|5,321||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83816)||2001 TD239|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,112|| align=right|13,68|| align=right|4,310||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83817)||2001 TM239|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,065|| align=right|10,03|| align=right|5,158||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83818)||2001 TO240|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,102|| align=right|8,71|| align=right|5,435||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83819)||2001 UY2|| align=right|15,4|| align=right|2,670|| align=right|0,110|| align=right|9,85|| align=right|4,361||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83820)||2001 UJ4|| align=right|14,8|| align=right|3,208|| align=right|0,143|| align=right|1,04|| align=right|5,744||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83821)||2001 UL5|| align=right|14,6|| align=right|2,962|| align=right|0,031|| align=right|10,39|| align=right|5,097||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83822)||2001 UN7|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|14,52|| align=right|5,378||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83823)||2001 UP9|| align=right|13,6|| align=right|3,151|| align=right|0,146|| align=right|12,58|| align=right|5,592||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83824)||2001 UL15|| align=right|14,7|| align=right|3,039|| align=right|0,049|| align=right|9,44|| align=right|5,298||MBA||25. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83825)||2001 UC19|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,131|| align=right|5,98|| align=right|5,685||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83826)||2001 UW20|| align=right|13,4|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|15,52|| align=right|5,720||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83827)||2001 UA21|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,091|| align=right|10,15|| align=right|5,154||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83828)||2001 UW21|| align=right|14,8|| align=right|2,946|| align=right|0,047|| align=right|10,97|| align=right|5,056||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83829)||2001 UZ21|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,059|| align=right|8,39|| align=right|5,366||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83830)||2001 UM22|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,027|| align=right|8,27|| align=right|5,319||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83831)||2001 UE23|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,042|| align=right|8,26|| align=right|5,444||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83832)||2001 UQ23|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,086|| align=right|17,35|| align=right|5,681||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83833)||2001 UE24|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,131|| align=right|10,58|| align=right|5,354||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83834)||2001 UQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,112|| align=right|7,00|| align=right|4,518||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83835)||2001 UQ26|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,079|| align=right|8,83|| align=right|5,131||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83836)||2001 UD30|| align=right|14,9|| align=right|2,973|| align=right|0,058|| align=right|10,64|| align=right|5,127||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83837)||2001 UA31|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,041|| align=right|8,66|| align=right|5,667||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83838)||2001 UL31|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,116|| align=right|12,50|| align=right|4,485||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83839)||2001 UG32|| align=right|13,6|| align=right|3,237|| align=right|0,071|| align=right|13,58|| align=right|5,823||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83840)||2001 UZ34|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,132|| align=right|9,60|| align=right|5,609||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83841)||2001 UE35|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|11,18|| align=right|5,361||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83842)||2001 UZ35|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,121|| align=right|19,57|| align=right|5,559||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83843)||2001 UN36|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,195|| align=right|9,45|| align=right|4,874||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83844)||2001 US36|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,151|| align=right|8,46|| align=right|5,629||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83845)||2001 UX36|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,194|| align=right|8,65|| align=right|4,535||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83846)||2001 UY36|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,080|| align=right|10,43|| align=right|5,035||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83847)||2001 UO37|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,025|| align=right|11,94|| align=right|5,449||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83848)||2001 US38|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,125|| align=right|1,22|| align=right|5,497||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83849)||2001 UG40|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,039|| align=right|10,43|| align=right|5,369||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83850)||2001 UA45|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,166|| align=right|6,53|| align=right|5,535||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83851)||2001 UK45|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,064|| align=right|4,85|| align=right|4,687||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83852)||2001 UY47|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,110|| align=right|9,44|| align=right|5,351||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83853)||2001 UP49|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,166|| align=right|14,17|| align=right|4,456||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83854)||2001 UL51|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,112|| align=right|13,78|| align=right|4,259||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83855)||2001 UT53|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,141|| align=right|7,27|| align=right|4,510||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83856)||2001 UF55|| align=right|15,2|| align=right|3,182|| align=right|0,132|| align=right|5,36|| align=right|5,675||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83857)||2001 US59|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,156|| align=right|4,36|| align=right|4,324||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83858)||2001 UD65|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,141|| align=right|5,86|| align=right|5,547||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83859)||2001 UB66|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|14,30|| align=right|4,129||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83860)||2001 UO67|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,100|| align=right|6,03|| align=right|5,504||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83861)||2001 UR67|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,183|| align=right|3,20|| align=right|5,326||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83862)||2001 UY71|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,084|| align=right|15,87|| align=right|5,577||MBA||16. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83863)||2001 UA72|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,130|| align=right|13,76|| align=right|4,516||MBA||17. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83864)||2001 UT72|| align=right|15,1|| align=right|2,949|| align=right|0,008|| align=right|13,16|| align=right|5,064||MBA||20. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83865)||2001 UQ73|| align=right|14,6|| align=right|2,986|| align=right|0,043|| align=right|3,44|| align=right|5,158||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83866)||2001 UY74|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,086|| align=right|5,90|| align=right|5,600||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83867)||2001 UC77|| align=right|13,7|| align=right|3,955|| align=right|0,159|| align=right|8,47|| align=right|7,865||HLD||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83868)||2001 UL83|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,029|| align=right|19,96|| align=right|5,573||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83869)||2001 UA89|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,150|| align=right|14,16|| align=right|4,590||MBA||20. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83870)||2001 US89|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,090|| align=right|22,53|| align=right|5,561||MBA||25. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83871)||2001 UF92|| align=right|15,4|| align=right|3,221|| align=right|0,020|| align=right|0,08|| align=right|5,780||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83872)||2001 UC93|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,246|| align=right|11,24|| align=right|3,840||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83873)||2001 UN93|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,028|| align=right|14,96|| align=right|4,854||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83874)||2001 UZ94|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,022|| align=right|22,31|| align=right|5,520||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83875)||2001 UA95|| align=right|15,4|| align=right|3,041|| align=right|0,033|| align=right|1,60|| align=right|5,301||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83876)||2001 UD96|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|2,57|| align=right|5,513||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83877)||2001 UE96|| align=right|14,7|| align=right|3,947|| align=right|0,212|| align=right|2,31|| align=right|7,841||HLD||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83878)||2001 UA98|| align=right|15,5|| align=right|3,168|| align=right|0,129|| align=right|1,75|| align=right|5,639||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83879)||2001 UQ108|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|4,12|| align=right|5,704||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83880)||2001 UT109|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,153|| align=right|13,43|| align=right|5,163||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83881)||2001 UU116|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,214|| align=right|10,16|| align=right|4,669||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83882)||2001 US120|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,164|| align=right|9,81|| align=right|5,301||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83883)||2001 UQ123|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|16,77|| align=right|4,054||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83884)||2001 UW123|| align=right|14,5|| align=right|2,737|| align=right|0,167|| align=right|13,90|| align=right|4,527||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83885)||2001 UM124|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,107|| align=right|13,45|| align=right|5,494||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83886)||2001 UX124|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,099|| align=right|14,79|| align=right|4,512||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83887)||2001 UL126|| align=right|13,8|| align=right|3,133|| align=right|0,161|| align=right|22,83|| align=right|5,545||MBA||28. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83888)||2001 UL127|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,128|| align=right|20,55|| align=right|5,603||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83889)||2001 UN128|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,094|| align=right|3,87|| align=right|4,442||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83890)||2001 US130|| align=right|15,4|| align=right|3,024|| align=right|0,133|| align=right|3,17|| align=right|5,258||MBA||20. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83891)||2001 UN134|| align=right|15,7|| align=right|3,047|| align=right|0,137|| align=right|6,93|| align=right|5,317||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83892)||2001 UN135|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,099|| align=right|10,69|| align=right|5,128||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83893)||2001 UM139|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,146|| align=right|12,83|| align=right|5,694||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83894)||2001 UY141|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,113|| align=right|1,19|| align=right|5,548||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83895)||2001 UK142|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,021|| align=right|8,85|| align=right|5,542||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83896)||2001 UK146|| align=right|15,5|| align=right|3,151|| align=right|0,104|| align=right|4,17|| align=right|5,593||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83897)||2001 UJ147|| align=right|15,4|| align=right|2,875|| align=right|0,083|| align=right|3,29|| align=right|4,875||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83898)||2001 UZ148|| align=right|16,0|| align=right|2,988|| align=right|0,155|| align=right|2,85|| align=right|5,164||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83899)||2001 UF152|| align=right|13,8|| align=right|3,246|| align=right|0,066|| align=right|10,67|| align=right|5,848||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83900)||2001 UN157|| align=right|14,1|| align=right|3,930|| align=right|0,099|| align=right|3,45|| align=right|7,791||HLD||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83901)||2001 US163|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,139|| align=right|7,80|| align=right|5,771||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83902)||2001 UX164|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,099|| align=right|14,09|| align=right|4,530||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83903)||2001 UR166|| align=right|14,3|| align=right|3,978|| align=right|0,081|| align=right|3,29|| align=right|7,933||HLD||24. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83904)||2001 UB173|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,041|| align=right|5,21|| align=right|5,843||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83905)||2001 UY182|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,067|| align=right|10,15|| align=right|5,634||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83906)||2001 UL183|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,079|| align=right|12,67|| align=right|4,510||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83907)||2001 UD184|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,079|| align=right|10,49|| align=right|5,187||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83908)||2001 UT186|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,071|| align=right|10,19|| align=right|5,453||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83909)||2001 UB189|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,137|| align=right|15,98|| align=right|5,710||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83910)||2001 UA210|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,081|| align=right|20,26|| align=right|5,597||MBA||20. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83911)||2001 UV219|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,150|| align=right|24,12|| align=right|5,584||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83912)||2001 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,864|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,845||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83913)||2001 VF6|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,084|| align=right|2,40|| align=right|5,345||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83914)||2001 VA7|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,198|| align=right|1,19|| align=right|5,475||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83915)||2001 VF7|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,071|| align=right|9,20|| align=right|5,330||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83916)||2001 VS8|| align=right|13,5|| align=right|3,972|| align=right|0,145|| align=right|8,37|| align=right|7,914||HLD||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83917)||2001 VB11|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,024|| align=right|9,82|| align=right|5,565||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83918)||2001 VJ11|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,066|| align=right|12,62|| align=right|5,590||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83919)||2001 VX12|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,204|| align=right|9,40|| align=right|4,607||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83920)||2001 VX15|| align=right|14,6|| align=right|2,788|| align=right|0,132|| align=right|21,77|| align=right|4,653||MBA||6. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83921)||2001 VB16|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,198|| align=right|10,06|| align=right|4,072||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83922)||2001 VK16|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,059|| align=right|8,67|| align=right|5,662||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83923)||2001 VR16|| align=right|13,1|| align=right|3,392|| align=right|0,117|| align=right|11,58|| align=right|6,248||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83924)||2001 VZ23|| align=right|14,6|| align=right|2,970|| align=right|0,074|| align=right|5,57|| align=right|5,118||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83925)||2001 VS25|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,059|| align=right|11,45|| align=right|5,605||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83926)||2001 VS37|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,239|| align=right|7,04|| align=right|4,641||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83927)||2001 VD48|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,174|| align=right|14,88|| align=right|4,324||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83928)||2001 VJ50|| align=right|14,1|| align=right|3,012|| align=right|0,059|| align=right|10,94|| align=right|5,227||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83929)||2001 VF51|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,051|| align=right|9,82|| align=right|5,435||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83930)||2001 VY56|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,165|| align=right|10,65|| align=right|5,590||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83931)||2001 VO58|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,069|| align=right|7,87|| align=right|5,648||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83932)||2001 VD74|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,076|| align=right|14,01|| align=right|5,613||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83933)||2001 VJ74|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,190|| align=right|13,04|| align=right|4,413||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83934)||2001 VZ74|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|5,094||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83935)||2001 VV86|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,107|| align=right|9,39|| align=right|4,569||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83936)||2001 VY86|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,212|| align=right|13,90|| align=right|4,329||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83937)||2001 VU89|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,161|| align=right|13,99|| align=right|5,173||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83938)||2001 VO93|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,236|| align=right|10,72|| align=right|5,132||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83939)||2001 VX105|| align=right|15,3|| align=right|3,203|| align=right|0,150|| align=right|15,57|| align=right|5,732||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83940)||2001 VD122|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,053|| align=right|9,86|| align=right|5,751||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83941)||2001 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,073|| align=right|10,71|| align=right|5,174||MBA||16. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(83942)||2001 WC12|| align=right|15,3|| align=right|3,150|| align=right|0,173|| align=right|5,52|| align=right|5,591||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83943)||2001 WK14|| align=right|13,7|| align=right|3,334|| align=right|0,367|| align=right|20,90|| align=right|6,088||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83944)||2001 WM17|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,115|| align=right|2,11|| align=right|5,535||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83945)||2001 WO21|| align=right|14,9|| align=right|3,257|| align=right|0,053|| align=right|1,04|| align=right|5,878||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83946)||2001 WR26|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,091|| align=right|2,11|| align=right|5,350||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83947)||2001 WT36|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,102|| align=right|9,47|| align=right|5,393||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83948)||2001 WN37|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,138|| align=right|6,40|| align=right|5,573||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83949)||2001 WP45|| align=right|15,8|| align=right|2,513|| align=right|0,024|| align=right|1,96|| align=right|3,983||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83950)||2001 WV69|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,165|| align=right|1,37|| align=right|5,338||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83951)||2001 WG74|| align=right|15,3|| align=right|3,212|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|5,755||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83952)||2001 WO80|| align=right|14,8|| align=right|3,165|| align=right|0,119|| align=right|5,07|| align=right|5,631||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83953)||2001 WA97|| align=right|16,0|| align=right|3,088|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|5,427||MBA||18. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83954)||2001 WU98|| align=right|15,1|| align=right|2,813|| align=right|0,107|| align=right|9,64|| align=right|4,718||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83955)||2001 XR6|| align=right|16,2|| align=right|2,945|| align=right|0,061|| align=right|0,59|| align=right|5,054||MBA||8. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83956)||2001 XX30|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,238|| align=right|12,71|| align=right|4,382||MBA||7. december 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(83957)||2001 XO35|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,099|| align=right|9,95|| align=right|5,410||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83958)||2001 XA36|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,257|| align=right|10,04|| align=right|4,690||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83959)||2001 XD80|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,088|| align=right|18,17|| align=right|5,788||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83960)||2001 XB84|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,298|| align=right|14,51|| align=right|4,498||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83961)||2001 XQ113|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,330|| align=right|8,38|| align=right|4,234||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83962)||2001 XW123|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,093|| align=right|2,61|| align=right|5,609||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83963)||2001 XM202|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,154|| align=right|9,14|| align=right|4,619||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83964)||2001 XL256|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,249|| align=right|13,54|| align=right|4,220||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83965)||2001 XU256|| align=right|13,6|| align=right|3,060|| align=right|0,151|| align=right|18,29|| align=right|5,353||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83966)||2001 YX13|| align=right|14,8|| align=right|3,182|| align=right|0,156|| align=right|2,76|| align=right|5,676||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83967)||2001 YG111|| align=right|13,8|| align=right|2,866|| align=right|0,201|| align=right|13,72|| align=right|4,851||MBA||17. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83968)||2001 YY114|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,103|| align=right|12,37|| align=right|5,364||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83969)||2001 YW127|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,116|| align=right|10,57|| align=right|5,366||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83970)||2001 YQ132|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,289|| align=right|13,09|| align=right|4,653||MBA||20. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83971)||2002 AU25|| align=right|14,3|| align=right|2,715|| align=right|0,109|| align=right|25,75|| align=right|4,472||MBA||9. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(83972)||2002 AZ34|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,142|| align=right|9,30|| align=right|5,390||MBA||9. januar 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(83973)||2002 AS181|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,231|| align=right|15,80|| align=right|4,803||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83974)||2002 AV181|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,213|| align=right|12,76|| align=right|4,291||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83975)||2002 AD184|| align=right|12,8|| align=right|5,197|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|11,85||JUT||6. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(83976)||2002 CA15|| align=right|15,6|| align=right|3,120|| align=right|0,143|| align=right|1,15|| align=right|5,510||MBA||9. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(83977)||2002 CE89|| align=right|12,5|| align=right|5,122|| align=right|0,079|| align=right|9,64|| align=right|11,60||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83978)||2002 CC202|| align=right|13,1|| align=right|5,208|| align=right|0,079|| align=right|4,44|| align=right|11,89||JUT||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83979)||2002 EW5|| align=right|12,5|| align=right|5,204|| align=right|0,074|| align=right|8,52|| align=right|11,87||JUT||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83980)||2002 EP9|| align=right|12,2|| align=right|5,210|| align=right|0,101|| align=right|9,57|| align=right|11,90||JUT||10. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83981)||2002 EJ22|| align=right|12,6|| align=right|5,304|| align=right|0,025|| align=right|7,03|| align=right|12,22||JUT||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|83982 Crantor||2002 GO9|| align=right|9,1|| align=right|19,54|| align=right|0,281|| align=right|12,77|| align=right|86,4||CNT||12. april 2002||Observatorij Palomar||Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT) project
|-
|(83983)||2002 GE39|| align=right|11,4|| align=right|5,192|| align=right|0,128|| align=right|55,43|| align=right|11,83||JUT||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83984)||2002 GL77|| align=right|12,3|| align=right|5,339|| align=right|0,039|| align=right|5,69|| align=right|12,34||JUT||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83985)||2002 JV42|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,051|| align=right|7,82|| align=right|4,245||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83986)||2002 JS101|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,260|| align=right|2,34|| align=right|3,490||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83987)||2002 LR32|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,159|| align=right|15,00|| align=right|5,179||MBA||11. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83988)||2002 LC34|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,247|| align=right|7,28|| align=right|3,173||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83989)||2002 MF1|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,253|| align=right|24,04|| align=right|3,676||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83990)||2002 MM1|| align=right|16,1|| align=right|1,843|| align=right|0,090|| align=right|22,89|| align=right|2,502||MBA||17. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83991)||2002 MS1|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,209|| align=right|34,18|| align=right|4,554||MBA||20. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83992)||2002 MG3|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,316|| align=right|7,91|| align=right|3,449||MBA||25. junij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(83993)||2002 MM3|| align=right|15,8|| align=right|1,935|| align=right|0,063|| align=right|23,39|| align=right|2,691||MBA||19. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83994)||2002 NJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,328|| align=right|5,73|| align=right|4,098||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83995)||2002 NH13|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|3,650||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(83996)||2002 NP18|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|3,63|| align=right|3,612||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83997)||2002 NK19|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,146|| align=right|4,54|| align=right|3,556||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83998)||2002 NA24|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|5,83|| align=right|3,422||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(83999)||2002 NV26|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,200|| align=right|4,26|| align=right|3,647||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(84000)||2002 NG27|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,215|| align=right|2,39|| align=right|3,609||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov